En prestidigitation, la profonde (en anglais : ) est une poche supplémentaire dissimulée sous la veste du magicien. Elle permet de faire disparaître des objets ou de les garder dissimulés jusqu'au moment où le magicien va s'en saisir (voir prise).

Magie
Prestidigitation